śruba (maszyna prosta)
 śruba (złącze)
 śruba mikrometryczna
 śruba ustawcza – służy do poziomowania instrumentu geodezyjnego
 śruba pociągowa
 śruba rzymska
 śruba lodowa we wspinaczce lodowej

 śruba okrętowa, śruba nastawna
 śruba Archimedesa